Дрегис — фамилия:

 Дрегис, Рихард Рудольфович (1902—1922) — революционер, участник Гражданской войны.  
 Дрегис, Нормунд — латвийский дирижёр.